Kawabata ist der Familienname folgender Personen:

 Kawabata Bōsha (1900–1941), japanischer Hauku-Dichter
 Emi Kawabata (* 1970), japanische Skirennläuferin
 Kawabata Gyokushō (1842–1913), japanischer Maler
 Kaitō Kawabata (* 1998), japanischer Leichtathlet
 Kazuya Kawabata (* 1981), japanischer Fußballspieler 
 Kawabata Ryūshi (1885–1966), japanischer Maler
 Satoshi Kawabata (* 1970), japanischer Poolbillardspieler
 Takafumi Kawabata (* 1954), japanischer Skispringer
 Tamio Kawabata (1947–2000), japanischer Jazzmusiker
 Tatsuo Kawabata (* 1945), japanischer Politiker

 Kawabata Yasunari (1899–1972), japanischer Schriftsteller

Kawabata steht für:
 (6832) Kawabata, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Kawabata-Yasunari-Literaturpreis